Каули има више значења:
 Округ Каули (Канзас)
 Каули (Вајоминг)